Покровский Яр — посёлок в Тегульдетском районе Томской области России. Входит в состав Тегульдетского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится на востоке региона, на границе с Красноярским краем, на реке Четь, при впадении в неё притока Калистратовка.

 Климат
Находится на территории, приравненной к районам Крайнего Севера.

История 
В соответствии с Законом Томской области от 9 сентября 2004 года № 197-ОЗ посёлок вошёл в состав образованного муниципального образования Тегульдетское сельское поселение.

Население

Инфраструктура 
Лесное хозяйство.

Покровоярская начальная общеобразовательная школа.

Есть мостовой переход через р. Четь.

Транспорт 
Дорога местного значения Тегульдет — Покровский Яр (69Н-81).

Примечания 

Населённые пункты Тегульдетского района